Kivijärv kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kivijärv, Harjumaa, 
 Kivijärv, Jõgevamaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar